В настоящей статье представлены сведения о морфологии стандартного хинди, индоарийского языка, одного из двух существующих стандартных языков хиндустанского кластера.

Существительное

Окончания форм существительных

Образцы склонения существительных 

Слова: लङका laṛkā «мальчик», कुआँ kuā̃ «колодец», सेब seb «яблоко», पिता pitā «отец», चाकू cākū «перочинный нож», आदमी ādmī «человек», मित्र mitra «друг», लङकी laṛkī «девочка», शक्ति śakti «власть», चिड़िया ciṛiyā «птица», किताब kitāb «книга», औरत aurat «женщина», भाषा bhāṣā «язык».

  Также в звательной форме единственного числа.
  Незначительное число существительных мужского рода с маркированными формами имеют окончания с назализацией.
  Некоторые имена существительные мужского рода с окончанием ā не изменяются в прямой форме множественного числа. Например, पिता pitā «отец», cācā «дядя», rājā «раджа».
  У немаркированных существительных, оканчивающихся на ū и ī, этот гласный обычно сокращается до u и i перед окончаниями косвенной и звательной форм множественного числа. В звательной форме вставляется полугласный y.
  Многие заимствования женского рода из санскрита оканчиваются на ā. Например, bhāṣā «язык», āśā «надежда», icchā «намерение».

Личные и притяжательные местоимения

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 
 

Хинди
Морфология по языкам